Mikołaj Hlebowicz (zm. 1514) – starosta drohicki i słonimski
 Mikołaj Hlebowicz (zm. 1632) – marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego, kasztelan wileński, wojewoda smoleński